Reuss est un nom propre qui peut désigner :

Hydronymes
 Une rivière coulant en Suisse : la Reuss. Ainsi que plusieurs de ses affluents : Göscher Reuss, Gotthardreuss, Furkareuss.

Toponymes
 Deux principautés sur laquelle a régné la Maison Reuss :
 La principauté Reuss-Greiz dite « branche aînée »
 La principauté Reuss-Schleiz dite « branche cadette »
 Un État allemand établi entre 1919 et 1920 : 
 L'État populaire Reuss

Patronymes
 La Maison Reuss, famille souveraine européenne
 Adolph Reuss (1804-1878), herpétologiste et arachnologue allemand. Il contribue en arachnologie à l'Institut de recherche Senckenberg, en 1834.
 Albert Franz Theodor Reuss (1879-1958), herpétologiste allemand autodidacte. Autorité taxonomique de lépidoptères et de vipères.
 August Emanuel Ritter Von Reuss (1811-1873), paléontologue tchèque.
 Édouard Guillaume Eugène Reuss (1804-1891), théologien alsacien.
 Henri XXIV de Reuss-Köstritz (1855-1910), compositeur allemand.
 Rodolphe Reuss (1841-1924), historien alsacien, fils d'Édouard Reuss.
 En argot contemporain, Reuss signifie Sœurs

Homonymie de patronyme